Albert II peut désigner :
 Albert II (~835-~894), comte de Thurgovie ;
 Albert II, comte de Vermandois de 993/1002 à 1010 ;
 Albert II, comte de Namur de 1018/1031 à 1063 environ ;
 Albert II, évêque de Verdun de 1187 à 1208 ;
 Albert II, margrave de Brandebourg de 1205 à 1220 ;
 Albert II, duc de Saxe de 1260 à 1298 ;
 Albert II, duc de Brunswick-Lunebourg de 1279 à 1318 ;
 Albert II, margrave de Misnie de 1288 à 1292 ;
 Albert II, seigneur puis duc de Mecklembourg de 1329 à 1379 ;
 Albert II, duc d'Autriche de 1330 à 1358 ;
 Albert II, prince-archevêque de Brême de 1360 à 1395 ;
 Albert II, duc d'Autriche (« Albert V ») de 1404 à 1439 et roi des Romains de 1438 à 1439 ;
 Albert II, prince-évêque de Lübeck de 1466 à 1489 ;
 Albert II, margrave de Brandebourg-Ansbach de 1634 à 1667 ;
 Albert II, roi des Belges de 1993 à 2013 ;
 Albert II, prince de Monaco depuis 2005.

Autres 
 Albert II, série télévisée consacrée au roi des Belges Albert II
 Albert II, sujet de timbres-poste de Monaco à partir de 1963
 Boulevard du Roi Albert II à Bruxelles

Albert 2